Miejscowości w Słowenii
 Ravne– wieś w gminie Ajdovščina
 Ravne  – wieś w gminie Cerknica
 Ravne – wieś w gminie Litija
 Ravne – wieś w gminie Mirna
 Ravne – wieś w gminie Šoštanj
 Ravne – wieś w gminie Železniki
 Ravne – wieś w gminie Cerklje na Gorenjskem

 Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Ravne – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Kotor Varoš
 Ravne – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Kladanj
 Ravne – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Vareš